John Johnson peut désigner :
 John Johnson (mort en 1594), compositeur et luthiste anglais ;
 John Johnson, seigneur de Sercq entre 1720 et 1723 ;
 John Johnson (1824-1900), dit Johnson le mangeur-de-foie, mountain man ;
 John Johnson, membre du Conseil législatif du Bas-Canada entre 1796 et 1830 ;
 John Bertrand Johnson (1887-1970), physicien américain ;
 John Johnson, joueur de basket-ball américain ;
 John Johnson (1995-), joueur américain de football américain ;
 John Asher Johnson, astronome américain ;
  (1964-), musicien ayant joué avec Simply Red.